Echevarría o Echebarría hace referencia a varios artículos:

Etimología
Etxebarria significa ‘la casa nueva’ en el dialecto vizcaíno del euskera y es un topónimo y apellido vasco bastante común. Echévarri (Etxebarri) es una variante, donde se ha perdido la -a final, que es el artículo.

Localidades en el País Vasco (España) 
 Echevarría (Vizcaya) 
 Echévarri, en Vizcaya;
 Barrio de San Agustín de Echevarría, antigua anteiglesia, hoy forma de la villa de Elorrio, en Vizcaya.
 Echávarri de Cuartango, concejo en la provincia de Álava;
 Echávarri-Viña, concejo en la provincia de Álava;
 Echávarri-Urtupiña, concejo en la provincia de Álava.

Personas 

 El futbolista español José María Echevarría Ayestarán, del Athletic Club; conocido por Echevarría (1920-1966).